Воглер — фамилия.

Известные носители 
 Воглер, Кристофер — голливудский продюсер  наиболее известный как автор руководства для сценаристов «The Writer's Journey: Mythic Structure for writers».  
 Воглер, Рудигер — неверная, но популярная, транскрипция имени Рюдигера Фоглера (род. 1942) — немецкого актёра.
  Воглер, Эдвард — второстепенный персонаж телесериала «Доктор Хаус», миллионер, спонсор больницы, где разворачиваются основные события.
 Воглер, Эльхонон (1906—1969) — еврейский поэт, литературовед.

См. также 
 Фоглер
 Ваглер, Иоганн Георг